55-я параллель северной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности северного полушария Земли. Расстояние до экватора — 6095 км., до Северного полюса — 3903 км. Световой день во время летнего солнцестояния на этой параллели составляет 17 часов и 22 минуты, во время зимнего — 7 часов и 10 минут.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 55-я параллель северной широты проходит через Северную Европу, Прибалтику, Россию, США, Канаду:

См. также 
 54-я параллель северной широты
 56-я параллель северной широты
  — граница между Аляской и Британской Колумбией.

Примечания 

Широта
Границы Квебека
Границы Ньюфаундленда и Лабрадора